Михайло Борохович, Борохо́вич Миха́йло Андрі́йович (†1704) — український військовий і державний діяч доби Гетьманщини, дипломат, полковник Гадяцького полку Гетьманщини.
 Борохович Михайло Андрійович, Миха́йло Андрі́йович Борохо́вич (1905, Великі Сорочинці, Миргородський повіт, Полтавська губернія, Російська імперія — 21 грудня 1950(1950-12-21)) — український радянський діяч, 1-й секретар Зборівського районного комітету КП(б)У Тернопільської області, секретар Тернопільського обласного комітету КП(б)У з кадрів.